Constantin Enache este o combinație de nume și prenume care se poate referi la:

Constantin Enache (deputat), deputat român în legislatura 1992-1996
Constantin Enache (fotbalist), fotbalist și antrenor român
, schior olimpic român